HSLS steht für:
 Kroatische Sozial-Liberale Partei, eine konservativ-liberale Partei im heutigen Kroatien

HSĽS steht für:
 Hlinkas Slowakische Volkspartei, eine klerikal-nationalistische Partei in Österreich-Ungarn, der Ersten und der Zweiten Tschechoslowakischen Republik und im Slowakischen Staat

Abkürzung